Prințesa Victoria se poate referi la:

Prințesa Victoria a Regatului Unit (dezambiguizare), mai multe persoane
Prințesa Victoria a Franței (1733–1799), fiica regelui Ludovic al XV-lea al Franței
Prințesa Victoria de Saxa-Coburg-Kohary (1822-1857), soția lui Louis, Duce de Nemours
Victoria de Baden (1862–1930), soția regelui Gustav al V-lea al Suediei
Prințesa Victoria de Hesse (1863–1950), soția Prințului Louis de Battenberg, nepoata reginei Victoria 
Prințesa Viktoria a Prusiei (1866–1929), al cincilea copil al împăratului Frederic al III-lea al Germaniei
Prințesa Victoria Margaret a Prusiei (1890–1923), fiica lui Frederic Leopold al Prusiei
Prințesa Victoria Luise a Prusiei (1892–1980), fiica împăratului Wilhelm al II-lea al Germaniei
Victoria, prințesă a Suediei (n. 1977)

Nume compus
Prințesa Victoria Kamāmalu (1838–1866), moștenitoare aparentă în timpul domniei regelui Kamehameha al V-lea
Prințesa Viktoria Charlotte a Prusiei (1860–1919), Ducesă de Saxa-Meiningen
Prințesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein (1870–1948), nepoata reginei Victoria 
Prințesa Viktoria Alix Helena de Hesse (1872–1918), țarină a Rusiei, nepoata reginei Victoria 
Prințesa Victoria Kaiulani (1875–1899), moștenitoare aparentă în timpul domniei reginei Liliuokalani
Prințesa Victoria Melita de Saxa-Coburg și Gotha (1876–1936), fiica lui Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, nepoata reginei Victoria 
Prințesa Victoria Alice de Battenberg (1885–1969), mama Prințului Filip, Duce de Edinburgh, strănepoata reginei Victoria 
Prințesa Victoria Patricia de Connaught (1886–1974), fiica Prințului Arthur, Duce de Connaught și Strathearn, nepoata reginei Victoria
Victoria Eugenie de Battenberg (1887–1969), regină a Spaniei, nepoata reginei Victoria 
Prințesa Victoria Alexandra Mary a Marii Britanii (1897–1965), strănepoata reginei Victoria